In 2009 werd het twintigste Campeonato Brasileiro Série C gespeeld, de derde hoogste klasse van het Braziliaanse voetbal. De competitie werd gespeeld van 24 mei tot 19 september. América Mineiro werd kampioen.

Format 
Het concept van de Série C werd volledig veranderd. Dit jaar werd de Série D ingevoerd als laagste nationale reeks. Deze nam het concept van de Série C over en de Série C werd een nieuwe opgewaardeerde competitie met nog slechts 20 clubs. 

De clubs werden in de eerste fase verdeeld over vier poules van vijf clubs volgens geografische ligging. De top twee stootte telkens door naar de tweede fase en de laatste club degradeerde. De acht overblijvers werden aan elkaar gekoppeld in de tweede fase. De winnaars daarvan promoveerden naar de Série B en er werd verder gespeeld voor de algemene titel.

Eerste fase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Tweede fase
In geval van gelijkspel tellen uitdoelpunten dubbel, indien het dan nog gelijk is worden er strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven. De clubs die de halve finale bereikten promoveerden naar de Série B. 

Details finale

Kampioen

Externe link 
 RSSSF

Campeonato Brasileiro Série C
Braziliaans competitievoetbal 2009